punkty honorowe – pojęcie brydżowe
 skala pH – pojęcie chemiczne
 nadciśnienie płucne (Pulmonary Hypertension)
 ph – dwuznak
 Ph – grupa fenylowa
 Prawo Harcerskie

Zobacz też 
 HP